10-й Чемпионат Европы по хоккею с шайбой под эгидой ЛИХГ проходил с 9 по 11 января 1925 года в Штрбске Плесо и Старом Смоковце (Чехословакия). Первоначально чемпионат должен был пройти в Праге, но из-за внезапной оттепели в январе, соревнование было перенесено на озёра в Высоких Татрах. Из-за постоянных снегопадов чемпионат отличал слабый зрительский интерес и многочисленные паузы по очистке льда от снега.

Сборные Швеции и Франции не участвовали в турнире, поэтому сборная Чехословакии добилась лёгкой победы. Их молодой игрок Йозеф Малечек стал лучшим бомбардиром чемпионата, забросив четыре шайбы.

Турнир

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Итоговое положение команд

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

1925
Январь 1925 года
Чемпионаты Европы в 1925 году
Чемпионаты Европы в Чехословакии
1925 год в Чехословакии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Чехословакии